Todt peut faire référence à :

Patronyme
 Fritz Todt, ingénieur allemand, fondateur de l'organisation Todt
 Jean Todt, personnalité française du monde automobile et actuel président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA)
 Jens Todt, footballeur allemand
 Nicolas Todt, manager de pilotes de courses, fils de Jean Todt,

Autres
L'organisation Todt, une organisation de construction et d'ingénierie de l'Allemagne nazie, nommé d'après son fondateur Fritz Todt 
 Batterie Todt, une batterie d'artillerie côtière allemande du mur de l'Atlantique au cap Gris-Nez, nommée d'après Fritz Todt
 , une petite colline à Staten Island et plus haut point naturel de New York